Mademoiselle Fifi steht für:
 Fräulein Fifi, eine 1882 erschienene Novelle von Guy de Maupassant (Originaltitel)
 Mademoiselle Fifi (Tänzerin) (1890–1982), US-amerikanische Tänzerin 
 Fifi D’Orsay (1904–1983), kanadische Schauspielerin (Bühnenname) 
 Mademoiselle Fifi (Oper), eine 1903 uraufgeführte Oper von César Cui 
 Mademoiselle Fifi (Film), ein US-amerikanischer Film von Robert Wise aus dem Jahr 1944